Декларация независимости () — картина американского художника Джона Трамбулла. Картина была заказана в 1817 году, куплена в 1819 году, помещена в ротонде Капитолия в 1826 году. На картине изображена сцена предложения к рассмотрению текста декларации независимости США на заседании континентального конгресса. Хранится в здании заседаний Конгресса США — Капитолии в Вашингтоне. Основана на меньшей версии той же сцены, которая расположена в картинной галерее Йельского университета. Трамбулл изобразил многих подписавших документ ещё при жизни и посетил Индепенденс-холл, где заседал Второй континентальный конгресс.

Сцена, изображенная на картине, часто ошибочно принимается за подписание декларации независимости. На самом деле на картине показан комитет пяти, презентующий текст документа конгрессу. Это событие произошло 28 июня 1776 года, а подписание декларации состоялось позже.

Картина изображает 42 из 56 подписавших декларацию. Изначально Трамбулл планировал запечатлеть всех, однако не смог раздобыть изображение некоторых конгрессменов. Автор также решил изобразить некоторых участвовавших в дебатах, но не подписавших декларацию, в частности Джона Дикинсона, который отказался подписать документ.

Персонажи 

Персонажи обозначены цифрами в соответствии со схемой, в каждой группе слева направо.

Четыре человека, сидящие в крайнем левом углу:
 1. 
 2. 
 3. 
 5. 

Сидящий за столом слева:
 4. Бенджамин Харрисон

Трое сидящих вместе правее Харрисона и впереди стоящих людей:
 6. Ричард Генри Ли
 7. Сэмюэл Адамс
 8. Джордж Клинтон (не подписывал декларацию)

Пять фигур, стоящих слева:
 9. Уильям Пака
 10. Сэмюэл Чейз
 11. Льюис Моррис
 12. 
 13. 

Трое людей, сидящих между двумя группами стоящих людей:
 14. 
 15. Чарльз Кэрролл
 16. 

Трое людей, стоящих на заднем плане:
 23. Стивен Хопкинс (в шляпе)
 24. 
 25. Джордж Клаймер

Десять сидящих конгрессменов:
 17. Роберт Моррис (не подписывал декларацию)
 18. Томас Уиллинг
 19. Бенджамин Раш
 20. Элбридж Герри
 21. Роберт Трит Пейн
 22. 
 26. Уильям Хупер
 27. Джозеф Хьюз
 28. Джеймс Уилсон
 29. 

Комитет пяти (пятеро стоящих на переднем плане):
 30. Джон Адамс
 31. Роджер Шерман
 32. Роберт Ливингстон (не подписывал декларацию)
 33. Томас Джефферсон
 34. Бенджамин Франклин

Четверо сидящих рядом с правым углом:
 35. 
 36. Фрэнсис Льюис
 37. 
 38. 

Двое людей, стоящих в правом углу:
 39. 
 40. 

Две фигуры, находящихся за столом:
 42.  (стоит)
 41. Джон Хэнкок (сидит)

Трое стоящих конгрессменов справа от стола:
 43. Джордж Рид
 44. Джон Дикинсон (не подписывал декларацию)
 45. 

Двое людей, сидящих в дальнем крайнем углу
 46. Томас Маккин
 47. Филип Ливингстон

Примечания 

Американская революция
Картины Джона Трамбулла
Картины на исторические сюжеты
Групповые портреты XIX века
Экспонаты Капитолия США
Томас Джефферсон в изобразительном искусстве